Такмичења у  трци на 10.000 метара у мушкој конкуренцији на 4. Светском првенству у атлетици на отвореном 1993. одржано је  20. и 22. августа на стадиону „Готлиб Дајмлер“ у Штутгарту (Немачка).

Титулу освојену 1991. у Токију бранио Мозиз Тануи из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовала су 36 такмичара из 23 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
   (2)
  (1)
 
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1) 
  (3)

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 10.000 метара пре почетка светског првенства 13. августа 1993. године:

Најбољи резултати 1993. години 
Десет најбржих светских атлетичара на 10.000 метара пре почетка светског првенства (13. августа 1993) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1993.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 20. августа 1993. године. Такмичари су били подељени у 2 групе. По 8 најбољих атлетичара из сваке групе обезбеђује директну квалификацију у финале (КВ) и 4 такмичара са најбољим временом из обе групе (кв) - укупно 20 атлетичара у финалу.,,

Почетак такмичења: Група 1 у 18:45, група 2 у 19:20.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 22. августа 1993. године у 17:00.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1993. на сајту WA
 Резултати трке на 10.000 метара на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1993.
Трка на 10.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном